Liberty Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Liberty Downtown Historic District (Kentucky), ID-Nr. 08000004
 Liberty Downtown Historic District (New York), ID-Nr. 06000266
 Liberty Historic District (North Carolina), ID-Nr. 00001426
 Liberty Historic District (Tennessee), ID-Nr. 87001058
 Liberty Historic District (Washington), ID-Nr. 74001965

Siehe auch:
 Liberty Downtown Historic District